Il doppio del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Andrea Gámiz e Valerija Savinych che hanno battuto in finale Beatriz García Vidagany e Marina Mel'nikova 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Stephanie Foretz Gacon /  Laura Thorpe (quarti di finale)
 Laura Pigossi /  Isabella Šinikova (quarti di finale)

 Andrea Gámiz /  Valerija Savinych (Campionesse)
 Beatriz García Vidagany /  Marina Mel'nikova (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2014